Joachim Murat peut désigner :
 Joachim Murat (1767–1815), militaire et prince français devenu roi de Naples ;
 Joachim Murat (1828–1904), diplomate et homme politique français ;
 Joachim Murat (1834–1901), prince et général français ;
 Joachim Murat (1856–1932), prince et propriétaire et éleveur de sport hippique français ;
 Joachim Murat (1885–1938), prince et homme politique français ;
 Joachim Murat (1920–1944), prince et résistant français ;
 Joachim Murat (1944– ), prince et collectionneur d'art français ;
 Joachim Murat (1973– ), prince français.

Voir aussi 
 Joachim Murat, un film italien réalisé par Giuseppe De Liguoro en 1910 et mettant en scène Joachim Murat (1767–1815), beau-frère de Napoléon Ier.